Hazel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hazel Township (North Dakota)
 Hazel Township (Oklahoma)